Kommt Zusammen — дебютный студийный альбом группы 2raumwohnung, выпущен в 2001 году. Первоначальный тираж в 100 000 копий был тут же раскуплен, чего ранее никогда не было в Германии.

Список композиций 
 Kommt zusammen
 Du und ich
 Sexy girl
 Nimm mich mit - Das Abenteuer Liebe usw.
 Bleib geschmeidig
 Mit viel Glück
 2 von Millionen Sternen
 Liebe ohne Ende
 Wir trafen uns in einem Garten mit Max
 Lachen und weinen
 Sie kann fliegen
 Wir trafen uns in einem Garten
 Wir werden singen

Участники записи 
 Инга Хумпе
 Томми Экарт

Ссылки 
 Официальный сайт группы 2raumwohnung
 Альбом на amazon.de

Альбомы 2001 года
Альбомы электронной музыки